Dillenburg (stad), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Slot Dillenburg, een slot gelegen in de Duitse deelstaat Hessen
Nassau-Dillenburg, een tak van het Huis Nassau